Oculto puede referirse a:
Escondido
Ignorado
Incógnito
Secreto
Mano oculta, el que interviene secretamente en un asunto
Disfrazado
Encubierto
Operación encubierta
Invisible
Reservado
Cripto, prefijo

Ciencia
Ocultación, fenómeno astronómico
Cara oculta de la Luna
Teoría de variables ocultas, formulaciones alternativas que suponen la existencia de ciertos parámetros desconocidos que serían los responsables de las características estadísticas de la mecánica cuántica.

Pseudociencia
Conocimiento oculto o ciencias ocultas
Ocultismo
Conspiración del ocultamiento extraterrestre

Teología
Ocultamiento divino

Tecnología
Pista oculta, en música grabada (hidden track)
Copia de carbón oculta
Macro oculto, órdenes complejas de tipo macro que se han declarado en el código fuente pero que permanecen ocultas por motivos de seguridad
Ocultación de información, la ocultación de decisiones de diseño en un programa susceptible de cambios con la idea de proteger a otras partes del código si éstos se producen

Topónimos
Ciudad Oculta, localidad argentina
Complejos administrativo-territoriales cerrados (закрытые административно-территориальные образования, zakrytye administrativno-territorial'nye obrazovaniya, ZATO), las ciudades secretas de la antigua Unión Soviética, cuya existencia y localización se ocultaba.

Epíteto
"El Oculto" es el epíteto del dios egipcio Amón.
"El Encubierto" (L'Encobert) era la forma en que se denominaba a un personaje la Revuelta de las Germanías que pretendía ser nieto de Fernando el Católico.

Títulos de obras
Fuerzas ocultas, película francesa de 1943
Corrientes ocultas, película de 1946
La ciudad oculta, película argentina de 1989
Armas ocultas, película de 1990
Agenda oculta, película de 1990, de Ken Loach
Verdad oculta, teleserie paraguaya de 1993
Oculto (película de 2005)
Verdades ocultas, película de 2005
La tradición oculta del alma, ensayo de 2010 de Patrick Harpur
Oculto (Doctor Who), episodio de 2013

Referencias